Юрьевское сельское поселение

Белгородская область
 Юрьевское сельское поселение'' — упразднённое в 2007 году муниципальное образование, ныне часть Губкинского городского округа.

Кемеровская область
 Юрьевское сельское поселение — входит в Топкинский район

Кировская область
 Юрьевское сельское поселение — входит в Котельничский район

Костромская область
 Юрьевское сельское поселение — входит в Островский район

Липецкая область
 Юрьевское сельское поселение — входит в Задонский район

Новгородская область
 Юрьевское сельское поселение — упразднённое с 12 апреля 2010 года, в Парфинском районе

Омская область 
 Юрьевское сельское поселение — входит в Кормиловский район
 Юрьевское сельское поселение — входит в Павлоградский район